Osoby o tym nazwisku:
 Damian Przytuła – polski piłkarz ręczny
 Krzysztof Przytuła – polski piłkarz, trener piłkarski
 Waldemar Przytuła – polski piłkarz